Село
 Вилок
Контрольно-пропускний пункт
 Вилок (пункт контролю)